Schreiterer steht für:
 Manfred Schreiterer (1925–2008), deutscher Diplomat 
 Emil Schreiterer (1852–1923), deutscher Architekt (Architekturbüro Schreiterer & Below)

Siehe auch:
 Schreiter